Gianola puede hacer referencia a:

Ángel María Gianola, político uruguayo.
Beto Gianola, actor argentino.
Ezio Gianola, motociclista italiano.
Fabián Gianola, actor argentino.
Martín Gianola, actor argentino.